

Presentación previa 
El canadiense Frank Dancevic fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El japonés Hiroki Moriya ganó el título, derrotando al francés Fabrice Martin 7–5, 6–7(4–7), 6–3 en la final.

Cabezas de serie 

  Lukáš Lacko (Segunda ronda)
  Malek Jaziri (Segunda ronda)
  'Hiroki Moriya (CAMPEÓN)
  Ruben Bemelmans (Primera ronda)

<li>  Luke Saville (Cuartos de final)
<li>  Chase Buchanan (Cuartos de final) 
<li>  Vincent Millot (Cuartos de final) 
<li>  James McGee (Cuartos de final)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Granby 2014